Kishangarh – municipalità indiana nel distretto di Ajmer
 Kishangarh – città censuaria indiana nel distretto di Alwar
 Kishangarh – antico stato principesco del subcontinente indiano